Камское — название населённых пунктов:

Россия 
 Камское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Камское — село в Воткинском районе Удмуртии.
 Камское — село в Камбарском районе Удмуртии.

Разное 
 Камское водохранилище
 Камское сельское поселение
 Камское озеро

См. также 
 Кама (значения)
 Камский